|-
|(44501)||1998 XN21|| align=right|13,6|| align=right|3,219|| align=right|0,209|| align=right|2,71|| align=right|5,774||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44502)||1998 XQ27|| align=right|13,8|| align=right|2,753|| align=right|0,276|| align=right|9,73|| align=right|4,568||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44503)||1998 XR27|| align=right|13,8|| align=right|2,582|| align=right|0,136|| align=right|10,97|| align=right|4,148||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44504)||1998 XX34|| align=right|13,3|| align=right|2,676|| align=right|0,164|| align=right|10,93|| align=right|4,376||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44505)||1998 XT38|| align=right|14,1|| align=right|2,659|| align=right|0,268|| align=right|11,16|| align=right|4,336||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44506)||1998 XS39|| align=right|12,6|| align=right|2,686|| align=right|0,232|| align=right|12,12|| align=right|4,402||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44507)||1998 XM40|| align=right|12,8|| align=right|3,110|| align=right|0,194|| align=right|13,92|| align=right|5,485||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44508)||1998 XH45|| align=right|13,6|| align=right|3,156|| align=right|0,150|| align=right|4,21|| align=right|5,605||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44509)||1998 XJ46|| align=right|13,3|| align=right|3,140|| align=right|0,207|| align=right|14,05|| align=right|5,562||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44510)||1998 XB51|| align=right|12,3|| align=right|3,015|| align=right|0,042|| align=right|8,74|| align=right|5,235||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44511)||1998 XC51|| align=right|13,3|| align=right|3,188|| align=right|0,036|| align=right|11,77|| align=right|5,691||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44512)||1998 XM58|| align=right|14,4|| align=right|2,740|| align=right|0,302|| align=right|9,40|| align=right|4,535||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44513)||1998 XT62|| align=right|12,4|| align=right|3,126|| align=right|0,076|| align=right|17,39|| align=right|5,526||MBA||12. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44514)||1998 XE65|| align=right|14,0|| align=right|2,670|| align=right|0,132|| align=right|11,50|| align=right|4,361||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44515)||1998 XR74|| align=right|13,0|| align=right|3,161|| align=right|0,053|| align=right|10,72|| align=right|5,619||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44516)||1998 XE83|| align=right|13,8|| align=right|3,035|| align=right|0,138|| align=right|11,57|| align=right|5,288||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44517)||1998 XF83|| align=right|14,2|| align=right|3,064|| align=right|0,085|| align=right|10,17|| align=right|5,362||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44518)||1998 XQ86|| align=right|13,4|| align=right|2,984|| align=right|0,116|| align=right|11,28|| align=right|5,153||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44519)||1998 XY91|| align=right|12,9|| align=right|3,146|| align=right|0,168|| align=right|16,43|| align=right|5,579||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44520)||1998 XC92|| align=right|12,8|| align=right|3,048|| align=right|0,032|| align=right|9,85|| align=right|5,321||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44521)||1998 XZ93|| align=right|13,3|| align=right|2,745|| align=right|0,243|| align=right|8,24|| align=right|4,546||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44522)||1998 YP1|| align=right|14,7|| align=right|2,239|| align=right|0,080|| align=right|6,21|| align=right|3,350||MBA||16. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44523)||1998 YR3|| align=right|14,2|| align=right|2,734|| align=right|0,018|| align=right|10,44|| align=right|4,521||MBA||16. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44524)||1998 YZ3|| align=right|12,7|| align=right|3,054|| align=right|0,103|| align=right|10,54|| align=right|5,336||MBA||19. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44525)||1998 YE4|| align=right|12,0|| align=right|3,238|| align=right|0,095|| align=right|10,87|| align=right|5,827||MBA||19. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44526)||1998 YN4|| align=right|13,8|| align=right|2,600|| align=right|0,137|| align=right|13,64|| align=right|4,192||MBA||16. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44527)||1998 YC6|| align=right|13,3|| align=right|2,765|| align=right|0,131|| align=right|13,98|| align=right|4,596||MBA||22. december 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(44528)||1998 YZ6|| align=right|13,7|| align=right|2,793|| align=right|0,170|| align=right|9,82|| align=right|4,668||MBA||22. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44529)||1998 YP7|| align=right|14,0|| align=right|2,977|| align=right|0,119|| align=right|11,40|| align=right|5,136||MBA||22. december 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44530)||1998 YC8|| align=right|12,8|| align=right|2,581|| align=right|0,227|| align=right|11,68|| align=right|4,145||MBA||25. december 1998||Kleť||Klet
|-
|(44531)||1998 YR8|| align=right|13,4|| align=right|3,128|| align=right|0,032|| align=right|13,27|| align=right|5,531||MBA||17. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44532)||1998 YA9|| align=right|13,9|| align=right|2,968|| align=right|0,067|| align=right|9,66|| align=right|5,113||MBA||23. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44533)||1998 YN9|| align=right|13,7|| align=right|2,561|| align=right|0,138|| align=right|8,28|| align=right|4,097||MBA||24. december 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44534)||1998 YZ9|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,089|| align=right|5,73|| align=right|3,646||MBA||25. december 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44535)||1998 YN15|| align=right|14,1|| align=right|3,153|| align=right|0,137|| align=right|1,84|| align=right|5,598||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44536)||1998 YY27|| align=right|14,9|| align=right|2,774|| align=right|0,214|| align=right|13,74|| align=right|4,619||MBA||19. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44537)||1999 AG|| align=right|15,2|| align=right|2,280|| align=right|0,090|| align=right|4,27|| align=right|3,443||MBA||5. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44538)||1999 AO2|| align=right|12,7|| align=right|3,067|| align=right|0,153|| align=right|9,13|| align=right|5,369||MBA||9. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44539)||1999 AH4|| align=right|15,1|| align=right|2,248|| align=right|0,108|| align=right|5,70|| align=right|3,370||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44540)||1999 AH6|| align=right|13,7|| align=right|2,678|| align=right|0,190|| align=right|11,62|| align=right|4,382||MBA||8. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44541)||1999 AV6|| align=right|14,3|| align=right|2,410|| align=right|0,072|| align=right|7,36|| align=right|3,740||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44542)||1999 AD7|| align=right|13,9|| align=right|3,179|| align=right|0,091|| align=right|3,49|| align=right|5,669||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44543)||1999 AG23|| align=right|12,9|| align=right|3,127|| align=right|0,217|| align=right|16,40|| align=right|5,529||MBA||9. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44544)||1999 AO23|| align=right|13,3|| align=right|2,582|| align=right|0,143|| align=right|13,32|| align=right|4,147||MBA||14. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44545)||1999 AJ24|| align=right|13,9|| align=right|3,118|| align=right|0,151|| align=right|13,37|| align=right|5,505||MBA||13. januar 1999||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(44546)||1999 BR|| align=right|13,6|| align=right|3,010|| align=right|0,124|| align=right|9,82|| align=right|5,223||MBA||16. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44547)||1999 BC3|| align=right|13,7|| align=right|3,500|| align=right|0,041|| align=right|4,29|| align=right|6,547||MBA||19. januar 1999||Needville||Needville
|-
|(44548)||1999 BQ5|| align=right|13,8|| align=right|2,997|| align=right|0,086|| align=right|9,77|| align=right|5,188||MBA||20. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44549)||1999 BH13|| align=right|12,6|| align=right|3,972|| align=right|0,084|| align=right|4,46|| align=right|7,915||HLD||24. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44550)||1999 BL23|| align=right|11,9|| align=right|3,164|| align=right|0,024|| align=right|13,75|| align=right|5,627||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44551)||1999 BV27|| align=right|13,4|| align=right|3,162|| align=right|0,195|| align=right|11,51|| align=right|5,622||MBA||17. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44552)||1999 BL34|| align=right|13,3|| align=right|3,227|| align=right|0,090|| align=right|12,11|| align=right|5,795||MBA||17. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44553)||1999 CH5|| align=right|13,1|| align=right|2,795|| align=right|0,206|| align=right|8,25|| align=right|4,671||MBA||12. februar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(44554)||1999 CQ9|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,199|| align=right|8,28|| align=right|4,150||MBA||14. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44555)||1999 CF11|| align=right|15,2|| align=right|1,942|| align=right|0,088|| align=right|25,13|| align=right|2,705||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44556)||1999 CD23|| align=right|13,2|| align=right|2,657|| align=right|0,153|| align=right|12,27|| align=right|4,331||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44557)||1999 CZ23|| align=right|15,0|| align=right|3,122|| align=right|0,171|| align=right|8,70|| align=right|5,516||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44558)||1999 CF35|| align=right|13,8|| align=right|3,125|| align=right|0,161|| align=right|9,61|| align=right|5,524||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44559)||1999 CC38|| align=right|13,9|| align=right|2,727|| align=right|0,053|| align=right|7,52|| align=right|4,502||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44560)||1999 CM42|| align=right|13,9|| align=right|2,795|| align=right|0,016|| align=right|6,97|| align=right|4,673||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44561)||1999 CF53|| align=right|13,3|| align=right|3,180|| align=right|0,241|| align=right|8,62|| align=right|5,669||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44562)||1999 CH57|| align=right|14,0|| align=right|3,125|| align=right|0,135|| align=right|1,44|| align=right|5,524||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44563)||1999 CX59|| align=right|13,1|| align=right|3,107|| align=right|0,207|| align=right|15,54|| align=right|5,477||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44564)||1999 CZ60|| align=right|14,7|| align=right|2,697|| align=right|0,047|| align=right|2,72|| align=right|4,428||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44565)||1999 CF84|| align=right|15,2|| align=right|2,305|| align=right|0,147|| align=right|8,23|| align=right|3,500||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44566)||1999 CK103|| align=right|11,6|| align=right|3,330|| align=right|0,213|| align=right|25,43|| align=right|6,076||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44567)||1999 CL111|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,152|| align=right|2,30|| align=right|3,602||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44568)||1999 CR114|| align=right|14,0|| align=right|3,143|| align=right|0,093|| align=right|4,23|| align=right|5,571||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44569)||1999 CG133|| align=right|15,5|| align=right|2,275|| align=right|0,149|| align=right|7,77|| align=right|3,430||MBA||7. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44570)||1999 FX5|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,140|| align=right|12,74|| align=right|4,436||MBA||16. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(44571)||1999 FQ15|| align=right|15,3|| align=right|2,939|| align=right|0,064|| align=right|8,50|| align=right|5,037||MBA||20. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44572)||1999 FW38|| align=right|14,4|| align=right|2,366|| align=right|0,161|| align=right|4,20|| align=right|3,639||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44573)||1999 FZ51|| align=right|14,2|| align=right|3,066|| align=right|0,138|| align=right|2,26|| align=right|5,367||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44574)||1999 GF1|| align=right|16,8|| align=right|2,356|| align=right|0,108|| align=right|2,61|| align=right|3,615||MBA||4. april 1999||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(44575)||1999 GG3|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,168|| align=right|2,56|| align=right|3,555||MBA||7. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44576)||1999 GJ10|| align=right|15,2|| align=right|2,906|| align=right|0,116|| align=right|1,07|| align=right|4,952||MBA||11. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44577)||1999 GJ17|| align=right|15,2|| align=right|2,665|| align=right|0,192|| align=right|3,21|| align=right|4,349||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44578)||1999 GL25|| align=right|14,8|| align=right|2,445|| align=right|0,079|| align=right|5,49|| align=right|3,822||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44579)||1999 GR25|| align=right|14,1|| align=right|2,894|| align=right|0,036|| align=right|3,18|| align=right|4,923||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44580)||1999 GY25|| align=right|15,7|| align=right|2,552|| align=right|0,082|| align=right|4,62|| align=right|4,077||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44581)||1999 GB40|| align=right|16,5|| align=right|2,276|| align=right|0,149|| align=right|1,79|| align=right|3,432||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44582)||1999 JE10|| align=right|14,0|| align=right|3,046|| align=right|0,056|| align=right|10,52|| align=right|5,315||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(44583)||1999 JT11|| align=right|15,1|| align=right|1,929|| align=right|0,068|| align=right|24,11|| align=right|2,679||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44584)||1999 JO21|| align=right|15,7|| align=right|2,467|| align=right|0,176|| align=right|1,61|| align=right|3,875||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44585)||1999 JT28|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,114|| align=right|2,98|| align=right|3,504||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44586)||1999 JJ70|| align=right|15,2|| align=right|2,704|| align=right|0,033|| align=right|7,17|| align=right|4,445||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44587)||1999 JQ70|| align=right|16,4|| align=right|2,233|| align=right|0,176|| align=right|4,21|| align=right|3,336||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44588)||1999 JF124|| align=right|15,3|| align=right|1,934|| align=right|0,067|| align=right|24,34|| align=right|2,689||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44589)||1999 LQ5|| align=right|15,3|| align=right|1,940|| align=right|0,065|| align=right|24,95|| align=right|2,702||MBA||11. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44590)||1999 LC16|| align=right|15,1|| align=right|1,922|| align=right|0,042|| align=right|20,07|| align=right|2,663||MBA||12. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44591)||1999 NF40|| align=right|15,3|| align=right|2,201|| align=right|0,103|| align=right|7,59|| align=right|3,264||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44592)||1999 OM|| align=right|15,2|| align=right|2,275|| align=right|0,106|| align=right|10,52|| align=right|3,430||MBA||17. julij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44593)||1999 OG3|| align=right|15,2|| align=right|2,297|| align=right|0,236|| align=right|20,68|| align=right|3,480||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44594)||1999 OX3|| align=right|6,8|| align=right|32,14|| align=right|0,453|| align=right|2,63|| align=right|183||CNT||21. julij 1999||Mauna Kea||J. J. Kavelaars; B. Gladman; M. Holman; J.-M. Petit
|-
|(44595)||1999 PE|| align=right|16,1|| align=right|2,298|| align=right|0,125|| align=right|6,95|| align=right|3,483||MBA||4. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(44596)||1999 PF|| align=right|16,4|| align=right|2,246|| align=right|0,198|| align=right|6,79|| align=right|3,365||MBA||4. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|44597 Thoreau||1999 PW|| align=right|15,4|| align=right|2,254|| align=right|0,118|| align=right|5,04|| align=right|3,384||MBA||6. avgust 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(44598)||1999 PL6|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,084|| align=right|4,91|| align=right|3,438||MBA||7. avgust 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44599)||1999 RA2|| align=right|15,6|| align=right|2,177|| align=right|0,178|| align=right|3,34|| align=right|3,212||MBA||6. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44600)||1999 RU10|| align=right|14,6|| align=right|1,923|| align=right|0,058|| align=right|20,59|| align=right|2,665||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44601)||1999 RM12|| align=right|15,1|| align=right|2,283|| align=right|0,076|| align=right|5,91|| align=right|3,449||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44602)||1999 RN12|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,155|| align=right|6,13|| align=right|3,695||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44603)||1999 RT12|| align=right|15,1|| align=right|2,243|| align=right|0,102|| align=right|3,82|| align=right|3,358||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44604)||1999 RN14|| align=right|15,8|| align=right|2,130|| align=right|0,121|| align=right|2,46|| align=right|3,109||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44605)||1999 RM16|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,099|| align=right|2,48|| align=right|3,364||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44606)||1999 RQ17|| align=right|15,9|| align=right|2,167|| align=right|0,113|| align=right|2,12|| align=right|3,188||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44607)||1999 RT17|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,089|| align=right|4,89|| align=right|3,539||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44608)||1999 RR18|| align=right|14,3|| align=right|2,232|| align=right|0,169|| align=right|4,92|| align=right|3,335||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44609)||1999 RW18|| align=right|15,2|| align=right|2,204|| align=right|0,083|| align=right|4,79|| align=right|3,271||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44610)||1999 RW24|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,068|| align=right|5,87|| align=right|3,449||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44611)||1999 RO25|| align=right|15,8|| align=right|2,199|| align=right|0,079|| align=right|1,71|| align=right|3,259||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44612)||1999 RP27|| align=right|15,9|| align=right|2,198|| align=right|0,178|| align=right|1,12|| align=right|3,259||MBA||7. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|44613 Rudolf||1999 RU31|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,024|| align=right|7,81|| align=right|3,767||MBA||8. september 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(44614)||1999 RM34|| align=right|15,5|| align=right|2,240|| align=right|0,137|| align=right|7,05|| align=right|3,352||MBA||10. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44615)||1999 RQ34|| align=right|15,9|| align=right|2,280|| align=right|0,123|| align=right|4,98|| align=right|3,442||MBA||11. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44616)||1999 RT34|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,208|| align=right|3,44|| align=right|3,551||MBA||10. september 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(44617)||1999 RY37|| align=right|15,5|| align=right|2,245|| align=right|0,144|| align=right|4,81|| align=right|3,362||MBA||12. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44618)||1999 RO38|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,228|| align=right|5,98|| align=right|3,424||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44619)||1999 RO42|| align=right|16,2|| align=right|2,135|| align=right|0,228|| align=right|5,49|| align=right|3,120||MBA||14. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44620)||1999 RS43|| align=right|15,6|| align=right|2,177|| align=right|0,165|| align=right|4,40|| align=right|3,211||MBA||12. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44621)||1999 RV48|| align=right|15,5|| align=right|2,198|| align=right|0,129|| align=right|1,72|| align=right|3,259||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44622)||1999 RJ51|| align=right|16,4|| align=right|2,213|| align=right|0,124|| align=right|3,16|| align=right|3,292||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44623)||1999 RP55|| align=right|14,4|| align=right|2,250|| align=right|0,134|| align=right|5,28|| align=right|3,374||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44624)||1999 RS57|| align=right|16,4|| align=right|2,148|| align=right|0,190|| align=right|3,55|| align=right|3,148||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44625)||1999 RS63|| align=right|15,0|| align=right|3,210|| align=right|0,157|| align=right|1,03|| align=right|5,751||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44626)||1999 RU65|| align=right|15,2|| align=right|2,248|| align=right|0,104|| align=right|3,14|| align=right|3,371||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44627)||1999 RN71|| align=right|14,6|| align=right|2,295|| align=right|0,053|| align=right|8,10|| align=right|3,476||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44628)||1999 RQ75|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,164|| align=right|3,16|| align=right|3,450||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44629)||1999 RT83|| align=right|15,3|| align=right|2,209|| align=right|0,084|| align=right|6,04|| align=right|3,282||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44630)||1999 RY83|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,051|| align=right|6,58|| align=right|3,406||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44631)||1999 RT87|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,152|| align=right|5,36|| align=right|4,101||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44632)||1999 RZ88|| align=right|15,2|| align=right|2,239|| align=right|0,129|| align=right|3,45|| align=right|3,350||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44633)||1999 RB90|| align=right|15,1|| align=right|2,337|| align=right|0,067|| align=right|6,72|| align=right|3,572||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44634)||1999 RZ94|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,159|| align=right|4,39|| align=right|3,551||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44635)||1999 RO97|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,150|| align=right|4,22|| align=right|3,525||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44636)||1999 RQ103|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,134|| align=right|6,03|| align=right|3,532||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44637)||1999 RN105|| align=right|15,0|| align=right|2,315|| align=right|0,091|| align=right|3,99|| align=right|3,522||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44638)||1999 RA109|| align=right|16,0|| align=right|2,270|| align=right|0,081|| align=right|5,07|| align=right|3,420||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44639)||1999 RM109|| align=right|15,6|| align=right|2,399|| align=right|0,098|| align=right|5,42|| align=right|3,715||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44640)||1999 RQ110|| align=right|15,7|| align=right|2,210|| align=right|0,144|| align=right|7,11|| align=right|3,286||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44641)||1999 RZ111|| align=right|16,0|| align=right|1,928|| align=right|0,044|| align=right|20,14|| align=right|2,677||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44642)||1999 RL114|| align=right|15,6|| align=right|2,217|| align=right|0,078|| align=right|5,79|| align=right|3,300||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44643)||1999 RS114|| align=right|14,7|| align=right|2,256|| align=right|0,173|| align=right|4,74|| align=right|3,387||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44644)||1999 RY114|| align=right|15,1|| align=right|2,202|| align=right|0,126|| align=right|5,62|| align=right|3,268||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44645)||1999 RC118|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,080|| align=right|5,74|| align=right|3,534||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44646)||1999 RN121|| align=right|16,1|| align=right|2,275|| align=right|0,101|| align=right|6,55|| align=right|3,430||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44647)||1999 RA129|| align=right|15,5|| align=right|2,749|| align=right|0,137|| align=right|2,61|| align=right|4,556||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44648)||1999 RN140|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,204|| align=right|1,85|| align=right|3,697||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44649)||1999 RY141|| align=right|16,0|| align=right|2,213|| align=right|0,116|| align=right|2,19|| align=right|3,291||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44650)||1999 RF143|| align=right|16,0|| align=right|2,210|| align=right|0,071|| align=right|3,93|| align=right|3,286||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44651)||1999 RB148|| align=right|15,3|| align=right|2,258|| align=right|0,107|| align=right|3,16|| align=right|3,393||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44652)||1999 RC150|| align=right|15,3|| align=right|2,224|| align=right|0,145|| align=right|2,29|| align=right|3,317||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44653)||1999 RO151|| align=right|16,0|| align=right|2,230|| align=right|0,151|| align=right|2,60|| align=right|3,330||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44654)||1999 RR155|| align=right|15,5|| align=right|2,253|| align=right|0,224|| align=right|3,44|| align=right|3,380||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44655)||1999 RQ158|| align=right|15,5|| align=right|2,168|| align=right|0,116|| align=right|1,90|| align=right|3,191||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44656)||1999 RU159|| align=right|15,9|| align=right|2,182|| align=right|0,108|| align=right|3,16|| align=right|3,222||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44657)||1999 RK163|| align=right|16,0|| align=right|2,163|| align=right|0,100|| align=right|2,71|| align=right|3,180||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44658)||1999 RD168|| align=right|16,2|| align=right|2,150|| align=right|0,158|| align=right|1,20|| align=right|3,151||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44659)||1999 RJ169|| align=right|15,5|| align=right|2,280|| align=right|0,039|| align=right|7,02|| align=right|3,443||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44660)||1999 RQ169|| align=right|16,1|| align=right|2,168|| align=right|0,117|| align=right|2,98|| align=right|3,192||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44661)||1999 RX169|| align=right|15,3|| align=right|2,150|| align=right|0,132|| align=right|5,50|| align=right|3,151||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44662)||1999 RV170|| align=right|16,3|| align=right|2,184|| align=right|0,059|| align=right|1,71|| align=right|3,227||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44663)||1999 RS171|| align=right|15,0|| align=right|2,374|| align=right|0,113|| align=right|6,69|| align=right|3,657||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44664)||1999 RX171|| align=right|14,9|| align=right|2,195|| align=right|0,134|| align=right|2,67|| align=right|3,250||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44665)||1999 RF174|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,117|| align=right|3,37|| align=right|3,452||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44666)||1999 RX176|| align=right|15,8|| align=right|2,228|| align=right|0,053|| align=right|3,21|| align=right|3,325||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44667)||1999 RB179|| align=right|15,3|| align=right|2,353|| align=right|0,128|| align=right|7,00|| align=right|3,608||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44668)||1999 RC181|| align=right|15,4|| align=right|2,269|| align=right|0,077|| align=right|2,42|| align=right|3,417||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44669)||1999 RC182|| align=right|15,3|| align=right|2,226|| align=right|0,160|| align=right|1,96|| align=right|3,319||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44670)||1999 RQ183|| align=right|16,2|| align=right|2,184|| align=right|0,108|| align=right|3,24|| align=right|3,227||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44671)||1999 RE184|| align=right|16,3|| align=right|2,268|| align=right|0,118|| align=right|8,26|| align=right|3,416||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44672)||1999 RL184|| align=right|15,2|| align=right|2,209|| align=right|0,134|| align=right|6,16|| align=right|3,283||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44673)||1999 RE185|| align=right|14,2|| align=right|2,239|| align=right|0,078|| align=right|7,70|| align=right|3,349||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44674)||1999 RD186|| align=right|15,3|| align=right|2,192|| align=right|0,056|| align=right|2,78|| align=right|3,245||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44675)||1999 RX186|| align=right|15,0|| align=right|2,212|| align=right|0,107|| align=right|2,32|| align=right|3,290||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44676)||1999 RG187|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,123|| align=right|4,85|| align=right|3,444||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44677)||1999 RK190|| align=right|15,8|| align=right|2,217|| align=right|0,057|| align=right|5,38|| align=right|3,299||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44678)||1999 RP192|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,078|| align=right|6,04|| align=right|3,701||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44679)||1999 RQ193|| align=right|14,9|| align=right|2,334|| align=right|0,193|| align=right|5,67|| align=right|3,564||MBA||15. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44680)||1999 RD194|| align=right|14,6|| align=right|2,220|| align=right|0,108|| align=right|5,53|| align=right|3,308||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44681)||1999 RZ195|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,151|| align=right|5,81|| align=right|3,447||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44682)||1999 RK197|| align=right|14,5|| align=right|2,397|| align=right|0,109|| align=right|4,70|| align=right|3,711||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44683)||1999 RR197|| align=right|14,9|| align=right|2,325|| align=right|0,105|| align=right|6,39|| align=right|3,545||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44684)||1999 RY197|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,148|| align=right|6,56|| align=right|3,457||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44685)||1999 RM200|| align=right|14,3|| align=right|2,600|| align=right|0,085|| align=right|13,31|| align=right|4,191||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44686)||1999 RN200|| align=right|14,7|| align=right|2,314|| align=right|0,054|| align=right|11,29|| align=right|3,519||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44687)||1999 RS204|| align=right|13,7|| align=right|2,574|| align=right|0,099|| align=right|11,96|| align=right|4,130||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44688)||1999 RR207|| align=right|15,5|| align=right|2,287|| align=right|0,167|| align=right|7,62|| align=right|3,459||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44689)||1999 RK210|| align=right|14,6|| align=right|2,473|| align=right|0,067|| align=right|7,37|| align=right|3,888||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44690)||1999 RK211|| align=right|15,1|| align=right|2,174|| align=right|0,133|| align=right|4,84|| align=right|3,206||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44691)||1999 RF221|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,103|| align=right|6,74|| align=right|3,558||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44692)||1999 RG225|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,176|| align=right|5,13|| align=right|3,398||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44693)||1999 RH234|| align=right|15,6|| align=right|2,323|| align=right|0,130|| align=right|7,32|| align=right|3,540||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(44694)||1999 RT234|| align=right|15,3|| align=right|2,200|| align=right|0,080|| align=right|4,97|| align=right|3,262||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(44695)||1999 RY235|| align=right|15,0|| align=right|2,259|| align=right|0,095|| align=right|9,98|| align=right|3,395||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(44696)||1999 RZ235|| align=right|15,3|| align=right|2,229|| align=right|0,163|| align=right|8,82|| align=right|3,327||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(44697)||1999 RC239|| align=right|15,3|| align=right|2,256|| align=right|0,139|| align=right|7,17|| align=right|3,389||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(44698)||1999 RS247|| align=right|15,0|| align=right|2,306|| align=right|0,049|| align=right|6,72|| align=right|3,500||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44699)||1999 SG|| align=right|14,3|| align=right|2,302|| align=right|0,115|| align=right|5,33|| align=right|3,491||MBA||16. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44700)||1999 SG3|| align=right|13,8|| align=right|2,320|| align=right|0,223|| align=right|22,24|| align=right|3,533||MBA||22. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44701)||1999 SD7|| align=right|14,4|| align=right|2,304|| align=right|0,051|| align=right|6,92|| align=right|3,497||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44702)||1999 SJ7|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,199|| align=right|6,59|| align=right|3,528||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44703)||1999 SX10|| align=right|15,3|| align=right|2,356|| align=right|0,059|| align=right|7,53|| align=right|3,615||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(44704)||1999 SA11|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,110|| align=right|11,48|| align=right|3,531||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(44705)||1999 SL11|| align=right|14,3|| align=right|2,461|| align=right|0,089|| align=right|6,76|| align=right|3,861||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(44706)||1999 SW24|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,030|| align=right|1,84|| align=right|4,127||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(44707)||1999 TR1|| align=right|15,2|| align=right|2,338|| align=right|0,086|| align=right|6,25|| align=right|3,574||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44708)||1999 TS1|| align=right|15,3|| align=right|2,291|| align=right|0,136|| align=right|2,04|| align=right|3,466||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44709)||1999 TV1|| align=right|15,2|| align=right|2,349|| align=right|0,244|| align=right|2,66|| align=right|3,600||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44710)||1999 TM3|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,142|| align=right|4,22|| align=right|3,527||MBA||4. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|44711 Carp||1999 TD4|| align=right|14,6|| align=right|2,254|| align=right|0,236|| align=right|5,33|| align=right|3,383||MBA||3. oktober 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(44712)||1999 TJ5|| align=right|15,4|| align=right|2,192|| align=right|0,172|| align=right|3,86|| align=right|3,244||MBA||4. oktober 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(44713)||1999 TP5|| align=right|16,0|| align=right|2,178|| align=right|0,006|| align=right|1,74|| align=right|3,214||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44714)||1999 TS5|| align=right|15,5|| align=right|2,200|| align=right|0,180|| align=right|3,71|| align=right|3,263||MBA||6. oktober 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(44715)||1999 TZ5|| align=right|15,8|| align=right|2,196|| align=right|0,192|| align=right|6,00|| align=right|3,254||MBA||2. oktober 1999||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(44716)||1999 TG6|| align=right|15,3|| align=right|2,350|| align=right|0,224|| align=right|4,38|| align=right|3,602||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44717)||1999 TY6|| align=right|14,8|| align=right|2,292|| align=right|0,172|| align=right|3,74|| align=right|3,468||MBA||7. oktober 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(44718)||1999 TP8|| align=right|15,5|| align=right|2,369|| align=right|0,062|| align=right|2,58|| align=right|3,647||MBA||7. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44719)||1999 TP9|| align=right|15,8|| align=right|2,362|| align=right|0,220|| align=right|2,31|| align=right|3,628||MBA||8. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44720)||1999 TS9|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,207|| align=right|5,70|| align=right|3,426||MBA||8. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44721)||1999 TG10|| align=right|14,9|| align=right|2,458|| align=right|0,136|| align=right|2,27|| align=right|3,852||MBA||8. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(44722)||1999 TQ10|| align=right|16,8|| align=right|2,151|| align=right|0,164|| align=right|2,60|| align=right|3,154||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44723)||1999 TQ12|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,172|| align=right|3,35|| align=right|3,314||MBA||12. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(44724)||1999 TU13|| align=right|14,8|| align=right|2,273|| align=right|0,145|| align=right|6,59|| align=right|3,426||MBA||11. oktober 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(44725)||1999 TD14|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,137|| align=right|5,72|| align=right|3,414||MBA||13. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(44726)||1999 TT14|| align=right|15,0|| align=right|2,408|| align=right|0,136|| align=right|3,14|| align=right|3,736||MBA||7. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(44727)||1999 TZ14|| align=right|14,8|| align=right|2,245|| align=right|0,231|| align=right|7,71|| align=right|3,364||MBA||12. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(44728)||1999 TT15|| align=right|14,8|| align=right|2,652|| align=right|0,136|| align=right|13,12|| align=right|4,317||MBA||13. oktober 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(44729)||1999 TF17|| align=right|15,2|| align=right|2,415|| align=right|0,133|| align=right|1,59|| align=right|3,752||MBA||15. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44730)||1999 TY17|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,190|| align=right|4,56|| align=right|3,594||MBA||4. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44731)||1999 TF18|| align=right|16,1|| align=right|2,156|| align=right|0,206|| align=right|0,54|| align=right|3,164||MBA||10. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44732)||1999 TM18|| align=right|16,1|| align=right|2,398|| align=right|0,095|| align=right|2,15|| align=right|3,714||MBA||14. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44733)||1999 TW19|| align=right|15,0|| align=right|2,383|| align=right|0,145|| align=right|1,44|| align=right|3,679||MBA||14. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44734)||1999 TJ25|| align=right|15,1|| align=right|2,371|| align=right|0,137|| align=right|6,18|| align=right|3,651||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44735)||1999 TJ27|| align=right|14,7|| align=right|2,674|| align=right|0,075|| align=right|1,94|| align=right|4,372||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44736)||1999 TF30|| align=right|15,1|| align=right|2,408|| align=right|0,166|| align=right|1,63|| align=right|3,737||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44737)||1999 TW32|| align=right|15,2|| align=right|2,812|| align=right|0,161|| align=right|8,70|| align=right|4,714||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44738)||1999 TD35|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,200|| align=right|24,05|| align=right|3,451||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44739)||1999 TV36|| align=right|16,2|| align=right|2,159|| align=right|0,202|| align=right|4,56|| align=right|3,171||MBA||15. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44740)||1999 TJ37|| align=right|13,9|| align=right|2,554|| align=right|0,124|| align=right|8,87|| align=right|4,082||MBA||13. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44741)||1999 TO38|| align=right|15,3|| align=right|2,267|| align=right|0,125|| align=right|5,42|| align=right|3,413||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44742)||1999 TK40|| align=right|15,4|| align=right|2,331|| align=right|0,079|| align=right|3,87|| align=right|3,558||MBA||5. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44743)||1999 TR48|| align=right|14,4|| align=right|2,369|| align=right|0,146|| align=right|2,57|| align=right|3,646||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44744)||1999 TX48|| align=right|14,8|| align=right|2,427|| align=right|0,111|| align=right|2,58|| align=right|3,781||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44745)||1999 TZ54|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,093|| align=right|6,10|| align=right|3,597||MBA||6. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44746)||1999 TE61|| align=right|15,2|| align=right|2,795|| align=right|0,184|| align=right|7,34|| align=right|4,671||MBA||7. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44747)||1999 TN80|| align=right|14,5|| align=right|2,420|| align=right|0,112|| align=right|4,72|| align=right|3,763||MBA||11. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44748)||1999 TT86|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,107|| align=right|2,74|| align=right|4,282||MBA||15. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44749)||1999 TY91|| align=right|15,6|| align=right|2,291|| align=right|0,126|| align=right|6,78|| align=right|3,467||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44750)||1999 TC94|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,149|| align=right|6,37|| align=right|3,521||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov